Ricardo II puede referirse a:
 Ricardo II de Inglaterra (1367–1400);
 Ricardo II de Normandía (966–1027);
 Ricardo II, obra de William Shakespeare.